Porozmawiajmy o kobietach – film w reżyserii Ettorego Scoli (1964)
 Porozmawiajmy o kobietach – film w reżyserii Mike’a Nicholsa (1971)